Suburra steht für:

 ein Stadtviertel im antiken Rom, siehe Subura
 Suburra (2015), italienisch-französischer Spielfilm aus dem Jahr 2015
 Suburra: Blood on Rome, italienische Fernsehserie aus dem Jahr 2017

Personen:
 Corrado della Suburra, siehe Anastasius IV. (um 1073–1154), italienischer Ordenspriester und Papst
 Gregorio della Suburra († um 1162), italienischer Kardinal